Oparara fait notamment référence à :

Toponyme

Oparara, une ville.
 le fleuve Oparara, un cours d'eau.
le bassin de l'Oparara, une cuvette drainée par le fleuve Oparara.

Biologie 
 Oparara, un genre d'araignées de la famille des Amphinectidae.